Даниэль ван де Донк (; ) — нидерландская футболистка, играющая на позиции полузащитника за французский «Лион» в Первом женском дивизионе  и сборную Нидерландов.

Клубная карьера 
Родившаяся в Валкенсварде (Нидерланды) Даниэль ван де Донк начинала свою профессиональную карьеру футболистки в нидерландском клубе «Виллем II» в 2008 году, выступавшем тогда в Эредивизи. Она представляла его в течение следующих четырёх сезонов. Во время первого из них Ван де Донк получила травму передней крестообразной связки, из-за которой несколько месяцев не выходила на поле. За «Виллем II» она провела 47 матчей в Эредивизи, забив в них 5 голов.

Ван де Донк покинула «Виллем II» и присоединилась к команде «ВВВ-Венло» в преддверии сезона 2011/2012 годов. Она провела за неё 18 матчей в чемпионате, забив при этом 8 мячей. Она также внесла свой вклад в выход клуба в финал женского Кубка Нидерландов 2012 года.

Спустя год Даниэль ван де Донк покинула «ВВВ-Венло» перед началом сезона 2012/2013 годов, перейдя в с ПСВ/ФК Эйндховен. Этот прошло в преддверии участия ПСВ/ФК Эйндховена в первом сезоне нидерландско-бельгийской лиги BeNe. Вместе с командой Ван де Донк вышла в финал Кубка Нидерландов 2014 года. В общей сложности она забила за три года за ПСВ/ФК Эйндховен 36 голов в 56 матчах лиги.

В июне 2015 года Ван де Донк перешла в шведский клуб Дамаллсвенскана «Коппарбергс/Гётеборг», за который провела 13 матчей и забила 4 гола в лиге.

20 ноября 2015 года Ван де Донк подписала контракт с английским клубом «Арсенал» из Женской суперлиги Футбольной ассоциации. 14 мая 2016 она вышла в стартовом составе команды в финале Кубка Англии, проходившем на Уэмбли. «Арсенал» в итоге выиграл трофей, обыграв «Челси» с минимальным счётом и завоевал свой 14-й титул Кубка Англии.

7 октября 2016 года она подписала новый контракт с «Арсеналом». Ван де Донк сыграла важную роль в победе команды в Суперлиге в сезоне 2018/2019 годов.

В марте 2019 года Ван де Донк подписала новый «долгосрочный» контракт с «Арсеналом».

Карьера в сборной 

15 декабря 2010 года Даниэль ван де Донк дебютировала за сборную Нидерландов, в матче Турнира города Сан-Паулу против команды Мексики. Она забила свой первый официальный гол за национальную сборную в отборочном матче чемпионата Европы 2013 года в ворота Сербии.

В июне 2013 года тренер сборной Нидерландов Роджер Рейнерс включил Ван де Донк в состав сборной Нидерландов на женский чемпионат Европы 2013 года в Швеции. Он же взял её и на женский чемпионат мира 2015 года в Канаде.

14 июня 2017 года Ван де Донк также принимала участие в женском чемпионате Европы 2017 года, проходившем на её родине. Она сыграла важную роль на этом турнире. В полуфинальном матче Ван де Донк забила гол в ворота сборной Англии, который завершился победой голландцев со счётом 3: 0. Она также сыграла в финале против Дании, где её изобретательная игра помогла команде Нидерландов в итоге стать чемпионками Европы. После турнира всю команду чествовали премьер-министра Нидерландов Марк Рютте и министра спорта Эдит Шипперс, а Ван дн Донк среди прочих была награждена орденом Оранских-Нассау.

Ван де Донк была включена в состав сборной на чемпионат мира 2019 года во Франции. 8 октября 2019 года она провела свой сотый матч за национальную команду, против России.

Статистика

Голы за сборную 

* Примечание: Матч не был признан официальным.

Достижения

Клубные 
ВВВ-Венло
 Финалистка Кубка Нидерландов: 2012

ПСВ/ФК Эйндховен
 Финалистка Кубка Нидерландов: 2014

Арсенал
 Обладательница Кубка Англии: 2015/16
 Обладательница Кубка английской лиги: 2017/18
 Победительница Женской суперлиги Футбольной ассоциации: 2018/19

Международные 
Нидерланды
 Чемпионка Европы: 2017
 2-е место чемпионата мира: 2019

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Арсенала»

Футболистки Нидерландов
Игроки женской сборной Нидерландов по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2020 года
Чемпионы Европы по футболу среди женщин
Игроки ЖФК «Хеккен»
Игроки ЖФК «Арсенал» Лондон
Рыцари ордена Оранских-Нассау